Корме́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північ від Парижа, 30 км на південь від Ам'єна, 25 км на північ від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 139 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 388,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кормей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кормей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза